A Night At The Opera er en dvd af den engelske gruppe Queen.
Denne DVD indeholder alt muligt materiale om og til Queen cd'en A Night At The Opera.

Nummerliste 

 Death on two legs
 Lazing on a sunday afternoon
 I'm in love with my car
 You're my best friend
 '39
 Sweet lady
 Seaside rendezvous
 The prophet's song
 Love of my life
 Good company
 Bohemian rhapsody
 God save the queen

Special Features 
 How the album got its name
 '39 – Brian May
 Half a sonic vulcano
 Sweet lady – Hyde Park 1976
 The prophet's song
 Love of my life – May and Mercury
 Bohemian rhapsody
 God save the queen

Queen
Musikvideoer og DVD-er